Play-off ved Kvalifikation til EM i fodbold 2020-turneringen vil afgøre de sidste fire hold, der vil kvalificere sig til Europamesterskabet i fodbold 2020-turneringen. Modsat tidligere udgaver vil 2020 play-offs ikke blive afgjort ud fra resultaterne fra det indledende gruppespil. I stedet vil 16 hold blive udvalgt baseret på hvordan de klarer sig til UEFA Nations League 2018-19. De 16 hold vil blive inddelt i fire grupper, der hver består af fire hold, hvor hver play-off består af to semifinaler med en enkelt kamp og en finale med en enkelt kamp. De fire vindere af play-off grupperne vil gå sammen med de 20 hold, der allerede har kvalificeret sig til EM i fodbold 2020. Kampene spilles mellem 26. og 31. marts 2020.

Holdudvælgelse 
Processen med udvælgelsen af de 16 hold, der skal konkurrere i play-offs er baseret på et sæt af kriterier. Hold med fed har avanceret til play-offs.

Forklaring

Gruppe A 
Vinderen af gruppe A kommer i Gruppe F. Hvis Rumænien havde vundet, so var de kommet i Gruppe C.

Oversigt

Sammendrag 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Semifinaler

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Finale

|}

Semifinaler

Finale

Gruppe B 
Vinderen af Gruppe B kommer i Gruppe E i selve turneringen.

Oversigt

Sammendrag 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Semifinaler

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Finale

|}

Semifinaler

Finale

Fodnoter

Referencer 

Europamesterskabet i fodbold 2020